Reitberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland
 Reitberg (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reitberg (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reitberg (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Reitberg (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Reitberg (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reitberg (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reitberg (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern
Berge
 Reitberg (Achsheim) (509 m), Berg bei Achsheim, Landkreis Augsburg, Bayern
Orte in Österreich
 Reitberg (Gemeinde Saxen), Ortschaft der Gemeinde Saxen, Oberösterreich
 Reitberg (Gemeinde Eugendorf), Ortschaft von Eugendorf, Salzburger Land
 Reitberg (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Reithberg
 Reitenberg
 Raitenberg
 Reitberger
 Reiterberg
 Rietberg (Begriffsklärung)
 Rittberg